Kedrow ist der Familienname folgender Personen:

 Bonifati Michailowitsch Kedrow (1903–1985), russischer Philosoph und Wissenschaftshistoriker
 Konstantin Alexandrowitsch Kedrow (* 1942), russischer Dichter, Philosoph und Literaturkritiker
 Michail Sergejewitsch Kedrow (1878–1941), sowjetischer Politiker und Tschekist
 Michail Alexandrowitsch Kedrow (1878–1945), russischer Vizeadmiral, Befehlshaber der weißen Flotte, die 1920/21 in Bizerta interniert wurde
 Nikolai Iwanowitsch Kedrow (1858–?), russischer Schriftsteller, Autor von Büchern über kirchliche Themen
 Nikolai Nikolajewitsch Kedrow, Sr. (1871–1940), russischer Sänger und Komponist liturgischer Musik
 Nikolai Nikolajewitsch Kedrow, Jr. (1905–1981), dessen Sohn, russischer Komponist liturgischer Musik